Les transferts d'eau interbassins (entre bassins versants différents) existent depuis des millénaires. Les Romains par exemple sont connus pour leurs aqueducs, dont certains subsistent actuellement, destinés à transférer de l'eau à des distances assez grandes (pont du Gard).

En France aussi, au , le comte de Flandre détournait, via le canal de Vitry-en-Artois, le cours supérieur de la rivière Satis vers la ville de Douai et la Scarpe, vraisemblablement pour rendre cette dernière navigable. Il y a déjà plus de 400 ans, en Provence, le canal de Craponne fut mis en service en 1582, transférant l'eau de la Durance vers Salon-de-Provence et Arles.

Liste des transferts d'eau interbassins existants 
La liste suivante n'est pas exhaustive.

Liste des transferts d'eau interbassins en construction

Liste des transferts d'eau interbassins en projet

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Sibaral-Kanal 
 Aral Sea Refill Macroproject 

Canal
Hydrologie